Die Saison 2015/16 war die 94. Spielzeit der Ligue Magnus, der höchsten französischen Eishockeyspielklasse. Die Meisterschaft gewann zum 13. Mal Rouen Hockey Élite 76, die die Ducs d’Angers im Playoff-Finale glatt mit 4:0-Siegen bezwangen. Die beiden Erstplatzierten der Hauptrunde, der Gap Hockey Club und der Image Club d’Épinal schieden bereits im Halbfinale aus. Der Lyon Hockey Club und der Briançon Alpes Provence Hockey Club stiegen im Zuge der Reduzierung der Liga auf zwölf Teilnehmer ab, während sich der HC Morzine-Avoriaz in der Relegation gegen den Sieger der Division 1, Nice Hockey Côte d’Azur behaupten konnte.

Teilnehmer

Modus 
In der Hauptrunde absolvieren die 14 Mannschaften jeweils 26 Spiele. Die zwölf bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wird, wobei die vier bestplatzierten Mannschaften für das Playoff-Viertelfinale gesetzt sind. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde treten in der Relegation aufeinander, deren Verlierer direkt in die zweite Liga absteigt. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime), OTN = Niederlagen nach Verlängerung,  TVH = Torverhältnis

Play-offs

Relegation

Weblinks 
 Ligue Magnus (französisch)
 Saisonbilanz auf internationalhockey.fandom.com

2015
Eishockeysaison 2015/16